Bend puede referirse a:
 Bend, una técnica de interpretación musical.
 Bend, lugar designado por el censo ubicado en el condado de Tehama en el estado estadounidense de California.
 Bend, sede del condado de Deschutes en el estado estadounidense de Oregón.